Kocsis László
 Kocsis László (1891–1973) költő, római katolikus pap
 Kocsis László (1926–1972) festő, grafikus
 Kocsis László (1942) zenész, zenetanár
 Kocsis László (1946) gépészmérnök, egyetemi docens
 Kocsis László (1949) régész, ókortörténész
 Kocsis László (?) labdarúgó, kapus (Bp. Vasas Izzó)
 Kocsis László (1963) szőlész, egyetemi tanár
 Kocsis László (1969) grafikus

hasonló nevűek
 Karger Kocsis László (1953) sportvezető
 Kocsis László Attila (1971) táncművész
 Kocsis László Levente (1965) filozófus, képzőművész, színész, drámapedagógus, rendező, művészeti menedzser